Damarwulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Damarwulan, Jepara, by, 
 Damarwulan, Kediri, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar